

Fumetto 
 Star City – città immaginaria dei fumetti DC Comics, base del supereroe Freccia Verde

Geografia 
 Canada
 Star City – municipalità rurale del Saskatchewan
 Stati Uniti d'America
 Star City – capoluogo della Contea di Lincoln, Arkansas
 Star City – census-designated place della Contea di Pulaski, Indiana
 Star City – città della Contea di Monongalia, Virginia Occidentale
 Lincoln, soprannominata "Star City" – capitale del Nebraska

Altro 
 Città delle Stelle – centro militare di addestramento e ricerca spaziale russo